«UZA» (Удза) — 28-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 31 октября 2012 года на лейбле King Records.

История 
Премьера песни «UZA» состоялась «живьём» на турнире AKB48 по камню-ножницам-бумаге в Будокане 18 сентября. Ранее в тот же день Ясуси Акимото объявил в своем Google+, что у этого сингла будет двойной центр — Юко Осима и Дзюрина Мацуи.

Видеоклип 
Режиссёр видео к «UZA» — Джозеф Кан, который был режиссёром и клипа к предыдущему синглу «Gingham Check»

Список композиций 
Сингл был издан в 3-x версиях — Type-A (CD+DVD), Type-K (CD+DVD), Type-B (CD+DVD) и в  (CD). Поскольку Type-A и Type-B были в двух вариантах с разными каталоговыми номерами, обычном и лимитированном, то по факту версий было 7.

Type-A

Type-K

Type-B

Театральное издание

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Профили на King Records
 Type-A, первопрессное лимитированное издание
 Type-A, обычное издание
 Type-K, первопрессное лимитированное издание
 Type-K, обычное издание
 Type-B, первопрессное лимитированное издание
 Type-B, обычное издание
 Театральное издание

Синглы AKB48
Синглы 2012 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)